90-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту прошёл в норвежском городе Берген с 17 по 24 cентября 2017 года. В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет, а также среди юниоров обоих полов. Также в первый день чемпионата прошла командная гонка на время у женщин и мужчин, в рамках которой участники выступали за свои профессиональные команды, а не в составе национальных сборных. 

Среди элиты победителем групповой гонки у мужчин, третий год подряд, стал словак Петер Саган, у женщин — нидерландка Хантал Блак. В мужской и женской индивидуальных гонках первенствовали нидерландецы: Том Дюмулен и Аннемик ван Флёйтен соответственно.

Командную гонку среди мужских велокоманд выиграла германская , среди женских — также Team Sunweb, представляющая Нидерланды.

Детали 
Свою заявку на приём чемпионата Берген отправил в UCI 1 января 2014 года. К этому времени власти города потратили 18 месяцев на подготовку к проведению события. Общий бюджет мероприятия составл 156 млн. норвежских крон, из которых 58 млн. было оплачено UCI в качестве организационного взноса.

25 cентября 2014 года, после проведения двухневного совещания в испанской Понферраде, где в то время проходил Чемпионат мира 2014, Берген получил право на проведения чемпионата 2017 года. Конкурентами норвежского города были Инсбрук (Австрия), Мельбурн (Австралия) и Богота (Колумбия). 

Маршруты и профили трасс предстоящего чемпионата мира были представлены в октябре 2016 года во время Чемпионата мира 2016 в Дохе.

Программа чемпионата 

Время местное (UTC+1:00).

Результаты 

Медали за командную гонку включены в зачёт страны, в которой она зарегистрирована UCI.

Призовые 
Призовой фонд чемпионата, как и в 2016 году, составлял 237 472 евро.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки
Официальный сайт  

2017
Сентябрь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Бергене
Спорт в Норвегии в 2017 году
Велоспорт в Норвегии